Henri Bourrillon (1876-1962), écrivain français, plus connu sous son pseudonyme de Pierre Hamp
 Henri Bourrillon (1891-1945), avocat, homme politique et résistant français

Personnalité utilisant un pseudonyme